Lano může být:

Lana 
 lano – předmět určený pro zavěšování nebo vlečení břemen, k zajišťování stability různých vysokých těles, k napínání a vypínání jiných těles apod.
 horolezecké lano
 statické lano
 textilní lano
 ocelové lano
 gumolano
 lano jako elektrický vodič – kabel (často vyztužený) vodič složený z tenkých drátků

Geografie 
 Llano Estacado – náhorní planina a polopoušť v severním Texasu v USA
 Lano (Korsika) – francouzská obec na Korsice

Podobná slova a související články 
 laso
 provaz
 řetěz
 Lane